Jaume Munar era il detentore del titolo ma è stato sconfitto in finale da Carlos Taberner con il punteggio di 6–4, 6–1. 

È stata la seconda edizione del torneo per il 2021.

Teste di serie 

  João Sousa (primo turno)
  Jaume Munar (finale)
  Daniel Elahi Galán (secondo turno)
  Thiago Seyboth Wild (secondo turno)

 Jozef Kovalík (quarti di finale)
 Facundo Bagnis (quarti di finale)
 Lorenzo Musetti (primo turno)
 Daniel Altmaier (primo turno)

Qualificati 

  Duje Ajduković (primo turno)
  Tomás Martín Etcheverry (semifinale)

 Facundo Mena (primo turno)
 Akira Santillan (secondo turno)

Lucky loser 
  Gian Marco Moroni (primo turno)

Special Exempt 

  Cem İlkel (primo turno)

 Tommy Robredo (primo turno)

Alternate 
  Ernesto Escobedo (primo turno)

Wildcard 

  Sarp Ağabigün (primo turno)
  Marsel İlhan (primo turno)

 Ergi Kırkın (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Antalya Challenger II 2021